Tre unità navali della Royal Navy britannica hanno portato il nome di HMS Nubian:
 – cacciatorpediniere della prima classe Tribal, varato nel 1909 e gravemente danneggiato nel 1916; i suoi resti furono utilizzati per costruire il cacciatorpediniere HMS Zubian
 – cacciatorpediniere della seconda classe Tribal, varato nel 1937 e attivo nella seconda guerra mondiale, demolito poi nel 1949
 – fregata della terza classe Tribal, varata nel 1960, radiata e affondata come bersaglio nel 1987